Леони́д Плато́нов:
 Платонов, Леонид Васильевич (1921—1992) — советский актёр.
 Платонов, Леонид Дмитриевич (род. 1970) — российский актёр.